Зайсан може да се отнася за:

 Зайсан – езеро в Източен Казахстан;
 Зайсан – град в Източен Казахстан;
 Зайсан – мемориален комплекс в Улан Батор, разположен на едноименния хълм.
 Зайсанска котловина